

Skróty 
 SAW (ang. Surface Acoustic Wave) – akustyczna fala powierzchniowa
 M249 SAW (ang. Squad Automatic Weapon) – amerykańska odmiana belgijskiego ręcznego karabinu maszynowego FN Minimi
 SAW (ang. Submerged Arc Welding) – technika spawania łukiem krytym
 SAW – oznaczenie portu lotniczego Stambuł-Sabiha Gökçen według kodu lotniska IATA
 SAW – sygnalizacja alarmu włamania

Filmy 
 S.A.W. Szkolna Agencja Wywiadowcza – brytyjski serial fabularny, opowiadający o przygodach uczniów, pracujących jako agenci
 Piła (ang. Saw) – seria filmów z gatunku horror/thriller:
 Piła – film produkcji USA z 2004 roku
 Piła II – film produkcji USA z 2005 roku
 Piła III – film produkcji USA z 2006 roku + (ścieżka dźwiękowa)
 Piła IV – film produkcji USA z 2007 roku
 Piła V – film produkcji USA z 2008 roku
 Piła VI – film produkcji USA z 2009 roku
 Piła 3D – film produkcji USA z 2010 roku

Zobacz też 
 SAV – Słowacka Akademia Nauk (słow. Slovenská akadémia vied); ogólnosłowacka państwowa instytucja naukowa z siedzibą w Bratysławie